Жандарова:
 Жандарова, Антонина Петровна (1928—?) — токарь-стахановец, лауреат Сталинской премии.
 Жандарова, Октябрина Николаевна (род. 1967) — советская и российская футболистка.